Warsaw — Varsóvia, em inglês
Warsaw (Indiana)
Warsaw (Kentucky)
Warsaw (Illinois)
Warsaw (Missouri)
Warsaw (Carolina do Norte)
Warsaw (Ohio)
Warsaw (Virgínia)

MúsicaWarsaw — primeiro nome da banda britânica de pós-punk Joy Division
Warsaw (álbum de Joy Division) — um álbum da banda supracitada

OutrosPolsat Warsaw Open'' ou WTA de Varsóvia
Warsaw Cup
Warsaw Shore

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de esportes